Hiroyuki Ikeuchi – attore e modello giapponese
 Tomohiko Ikeuchi – ex calciatore giapponese
 Yutaka Ikeuchi – allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese